Peutz ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Peutz (1886–1957), niederländischer Internist

Siehe auch:
 Peutz-Jeghers-Syndrom